Iermak, Yermak ou parfois orthographié Ermak peut faire référence à :

Patronyme 
 Aleksandra Yermak (née en 1978), actrice polonaise.
 Andryi Yermak, né le 21 novembre 1971, producteur et homme politique ukrainien.

Prénom 
Ermak Timofeïévitch, un explorateur cosaque (1540-1585).

Toponymie 
Iermak, le nom de la ville kazakhe d'Aksou pendant la période soviétique.

Divers 
Yermak, un brise-glace russe puis soviétique.